Кожанка (разговорное) — куртка или короткий френч из натуральной или искусственной кожи (феномен, ставший символом революционной моды Советской России 1917 года).

Кожа́нка — топоним:
 
 Кожанка — село в Оратовском районе Винницкой области Украины.
 Кожанка — посёлок городского типа в Фастовском районе Киевской области Украины.